Alveolata je významná skupina jednobuněčných eukaryotických organismů na úrovni infraříše, jedna z přirozených skupin podříše SAR. Jejich název vychází z toho, že mají pod svou cytoplazmatickou membránou ploché vakuoly, zvané kortikální alveoly. Tyto struktury, tvořené celulózou nebo jinými látkami, jsou ohraničené jednou membránou a společně tvoří tzv. pelikulu, zajišťující buňce tuhost a pružnost. Někdy však mohou alveoly druhotně chybět. Kristy jsou tubulární nebo ampulovité.

Klasifikace 
Alveolata se dělí na
 tři tradiční kmeny:
 nálevníci (Ciliophora), běžní prvoci s množstvím brv na povrchu
 obrněnky (Dinoflagellata), obvykle mořští bičíkovci často s chloroplasty
 výtrusovci (Apicomplexa), parazitické organismy obvykle postrádající bičíky i brvy
 nově objevené či vyčleněné samostatné kmeny:
 Colpodellida
 Alphamonaceae  (Alphamonas)
 Colpodellaceae  (Colpodella, Chilovora, Voromonas)
 Chromeraceae (Chromera)
 Vitrellaceae (Vitrella, Piridium)
 Colponemida
 Acavomonidia
 Colponemidia
 Perkinsidae, syn. Perkinsozoa.

Vzájemné vztahy vnitřních skupin alveolát podle aktuálních (rok 2022) představ ukazuje následující fylogenetický strom (větve s nedostatečně podloženou přirozeností jsou označeny (P)):

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

 
Chromalveolata